Greyhound může být
 Greyhound – plemeno psa
 Greyhound Lines – americký autobusový dopravce
 Grumman C-2 Greyhound – transportní letoun
 M8 Greyhound – obrněný automobil